Ла Чикајота има више значења:

 Ла Чикајота (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Чикајота (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Чикајота, Чилакајотас (Сан Игнасио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику